Die 29. Auflage des Uber Cups, der Weltmeisterschaft für Damenmannschaften im Badminton, fand zeitgleich mit dem Thomas Cup 2022 vom 8. bis zum 15. Mai 2022 in Bangkok statt. Sieger wurde das Team aus Südkorea, das im Finale mit 3:2 gegen China gewann.

Gruppenphase

Gruppe A

Übersicht

Indonesien gegen Frankreich

Japan gegen Deutschland

Japan gegen Frankreich

Indonesien gegen Deutschland

Japan gegen Indonesien

Frankreich gegen Deutschland

Gruppe B

Übersicht

Taiwan gegen Spanien

China gegen Australien

China gegen Spanien

Taiwan gegen Australien

China gegen Taiwan

Spanien gegen Australien

Gruppe C

Übersicht

Dänemark gegen Malaysia

Thailand gegen Ägypten

Thailand gegen Malaysia

Dänemark gegen Ägypten

Thailand gegen Dänemark

Malaysia gegen Ägypten

Gruppe D

Übersicht

Südkorea gegen USA

Indien gegen Kanada

Indien gegen USA

Südkorea gegen Kanada

Südkorea gegen Indien

Kanada gegen USA

Endrunde

Überblick

Viertelfinale

Japan gegen Taiwan

Südkorea gegen Dänemark

Indien gegen Thailand

Indonesien gegen China

Halbfinale

Japan gegen Südkorea

Thailand gegen China

Finale

Südkorea gegen China

Endstand

Weblinks 
tournamentsoftware.com

Einzelnachweise 

2022
Badminton 2022
Badmintonwettbewerb in Bangkok